Questa pagina elenca le giocatrici convocate per il campionato europeo di calcio femminile di Germania 2001.

Gruppo A

Selezionatrice:  Tina Theune-Meyer

Selezionatrice:  Marika Domanski-Lyfors

Selezionatore:  Jurij Bystrickij

Selezionatrice:  Hope Powell

Gruppo B

Selezionatore:  Poul Højmose

Selezionatore:  Åge Steen

Selezionatrice:  Carolina Morace

Selezionatrice:  Élisabeth Loisel

Note

Collegamenti esterni 
 

Campionato europeo di calcio femminile 2001